Belcher ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belcher (Arkansas), im White County
 Belcher (Kentucky), im Pike County
 Belcher (Louisiana), im Caddo Parish
 Belcher (Missouri), im Butler County – nicht mehr existent
 Belcher (New Mexico), im Roosevelt County – nicht mehr existent
 Belcher (New York), im Washington County
 Belcher Crossroads, im McCormick County, South Carolina
 Belcher Square, im Berkshire County, Massachusetts

Personen:
 Angela Belcher (* 1968), US-amerikanische Biochemikerin und Hochschullehrerin
 David Belcher (* 1967), australischer Ruderer
 Edward Belcher (1799–1877), britischer Seefahrer und Polarforscher
 Friederike Belcher (* 1982), deutsche Seglerin

 George Belcher (1875–1947), britischer Maler und Zeichner
 Hiram Belcher (1790–1857), US-amerikanischer Politiker
 Iain Belcher (* 1998), kanadischer Schauspieler und Casting Director
 Jem Belcher (1781–1811), britischer Bare-Knuckle-Boxer
 Jim Belcher, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmschaffender 
 John Belcher (1841–1913), britischer Architekt
 Jonathan Belcher (1682–1757), britischer Kolonialgouverneur
 Jovan Belcher (1987–2012), US-amerikanischer Footballspieler
 Kevin Belcher (* 1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 Marjorie Celeste Belcher, Geburtsname von Marge Champion (1919–2020), US-amerikanische Tänzerin, Tanzlehrerin, Schauspielerin und Choreografin
 Mathew Belcher (* 1982), australischer Segler
 McKinley Belcher III (* 1984), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler 
 Nathan Belcher (1813–1891), US-amerikanischer Politiker
 Page Belcher (1899–1980), US-amerikanischer Politiker
 Patricia Belcher, US-amerikanische Schauspielerin
 Stephen Belcher (* 1953), US-amerikanischer Akademiker und Autor zu afrikanischer Literatur
 Tim Belcher (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Walter Belcher (* 1969), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler

Sonstiges:
 Belcher Brook, Fließgewässer im Hartford County, Connecticut
 Belcher Hole, See im Pasco County, Florida
 Belcher Lake, See im Prairie County, Arkansas
 Belcher Divide Mine, Mine im Esmeralda County, Nevada
 Belcher Number 1 Mine, Mine im Barbour County, Alabama
 Belcher Shaft, Mine im Lake County, Colorado
 Belcher Shafts, Mine im Storey County, Nevada
 Belcher Tunnel Number One Mine, Mine im San Juan County, Colorado
 Belchertown Center Historic District, Park im Hampshire County, Massachusetts

im NRHP gelistete Objekte:
 Belcher Family Homestead and Farm, in Berkshire, New York, ID-Nr. 84003082
 Belcher-Holden Farm, in Newark Valley, New York, ID-Nr. 97001486
 Belcher-Nixon Building, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 09000603
 Belcher-Ogden House, in Elizabeth, New Jersey, ID-Nr. 78001799
 Belcher-Ogden Mansion-Price, Benjamin-Price-Brittan Houses District, in Elizabeth, New Jersey, ID-Nr. 86001969
 Belcher-Rowe House, in Milton, Massachusetts, ID-Nr. 82002748